SDZ steht für:
 Sonderzug im Eisenbahnwesen
 SDZ Druck und Medien, ein Medienunternehmen in Aalen
 Schilddrüsenzentrum Tirol, eine auf Schilddrüsen-Diagnostik und -Therapie spezialisierte medizinische Einrichtung in Innsbruck, Tirol

sdz steht für:
 Sallands (ISO-639-3-Code), niedersächsischer Dialekt in der Region Salland in den Niederlanden

SDZ